Cavalo-marinho - gênero de peixes ósseos
 Hipocampo - estrutura localizada nos lobos temporais do cérebro humano
 Cavalo-Marinho  - uma festa popular do estado brasileiro de Pernambuco.

Desambiguação